Il singolare  dell'Aberto Rio Preto 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Ricardo Mello era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

João Souza ha battuto in finale 7-6(7-0), 6-3 Alejandro González

Teste di serie

  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Alejandro González (finale)
  Guido Pella (semifinali)
  Gastão Elias (semifinali)

  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  João Souza (Campione)
  Guilherme Clezar (secondo turno)
  André Ghem (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Aberto Rio Preto 2013
ATP Challenger Tour 2013